Гюнтер Ян:
 Ян, Гюнтер (моряк) (1910—1992) — немецкий военный моряк-подводник, кавалер Рыцарского железного креста.
 Ян, Гюнтер (политик) (1930—2015) — немецкий политик, руководитель ССНМ в 1967—1974 гг.
 Ян, Гюнтер (художник) (1933—2011) — немецкий художник и график.